Hermann Ludwig von Löwenstern ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ludwig von Löwenstern (Politiker) (1749–1815), deutsch-baltischer Gutsbesitzer und Politiker
 Hermann Ludwig von Löwenstern (Marineoffizier) (1771–1836), deutsch-baltischer Marineoffizier und Autor